Nagy Bence (1943–2010) Ybl-díjas építész
Nagy Bence (1998) alpesisíző
Nagy Bence (1995) válogatott kézilabdázó